Еді Фалко (англ. Edie Falco; (5 липня 1963(1963-07-05), Бруклін, США)) — американська актриса.
 Марк Фалко (англ. Mark Falco, нар. 22 жовтня 1960, Лондон) — англійський футболіст.